Il nome è attribuito a diversi personaggi

Edoardo di Anhalt (1861-1918)
Edoardo di Anhalt (1941)